Åkarp kan syfta på:

 Åkarp, tätort i Burlövs kommun
 Åkarp (naturreservat), naturreservat i Åkarps by, Simrishamns kommun
 Södra Åkarp, småort i Vellinge kommun
 Åkarps IF – en fotbollsförening

Se även 

 Åkarps distrikt
 Åkarps församling
 Åkarps landskommun
 Åkarps socken